Bocé, plaats in Frankrijk
Boće (doorverwijspagina), plaatsen in de Balkan